Noordeloos steht für:
 ein Dorf in der niederländischen Gemeinde Giessenlanden, Provinz Südholland, siehe Noordeloos (Giessenlanden)

Noordeloos ist der Familienname folgender Personen:
 Machiel Evert Noordeloos (* 1949), niederländischer Mykologe, Spezialist für Rötlinge und andere Blätterpilze